Tahoe steht für:
 Chevrolet Tahoe, Fahrzeugmodell des Herstellers Chevrolet
 Lake Tahoe, See in den Vereinigten Staaten
 TCP-Tahoe, eine Variante des Transmission Control Protocols, siehe Transmission Control Protocol#TCP-Tahoe und TCP-Reno
 USS Tahoe (CM-2), späterer Name des zum Minenkreuzer umgebauten US-Kreuzers USS San Francisco (C-5)

Siehe auch:
 Tahoe-Ring